Staro selo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Staro selo, village bulgare de l'obchtina de Troyan, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Staro selo, village bulgare de l'obchtina de Radomir, situé dans l'oblast de Pernik ;
Staro selo, village bulgare de l'obchtina de Toutrakan, situé dans l'oblast de Silistra ;
Staro selo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Staro selo, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa ;
en Croatie 
Staro Selo, une localité située dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina ;
en Macédoine
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Makedonski Brod ;
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Yégounovtsé ;
au Monténégro
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Staro Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Staro Selo, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Staro Selo, une localité située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje ;
Fshat i Vjetër/Staro Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).